Wetzikon est un nom porté, en Suisse
 par une ville du canton de Zurich
 par un village du canton de Thurgovie

Patronyme 

 Elisabeth von Wetzikon (1235-1298), abbesse du Fraumünster.

Homonymie de toponyme